Europese weg 20, een Europese weg
 E20 (Ecuador), een hoofdweg in Ecuador